Zapaticos de Nuestro Señor puede referirse a:
El nombre común de la planta Antirrhinum barrelieri; o
El nombre común de la planta Fumaria officinalis.